Donin ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Donin (1810–1876), österreichischer römisch-katholischer Geistlicher und Schriftsteller
 Nikolaus Donin (13. Jahrhundert), getaufter Jude und Veranlasser des Pariser Talmudprozesses
 Friedrich von Donin (1574–1634), böhmischer Adliger, Reisender und Schriftsteller der Renaissance
 Richard Kurt Donin (1881–1963), österreichischer Kunsthistoriker
 Jeschke von Dohna (von Donin) (1403 oder 1404 hingerichtet), Burggraf von Dohna

siehe auch:
 Donín
 Dohna (Adelsgeschlecht)
 Burggrafen von Dohna